Peurajärvi kan syfta på ett antal insjöar. Namnet är finskt och kan på svenska översättas med Vildrenssjön.

Finland
Peurajärvi (sjö i Finland, Lappland)
Peurojärvi (Norra Österbotten)
Peurajärvi (sjö i Finland, Södra Österbotten)

Sverige 

Peurajärvi, Norrbotten, sjö i Övertorneå kommun,  (7,8 ha)
Ylinen Peurajärvi, sjö i Övertorneå kommun, 
Iso Peurajärvi, sjö i Gällivare kommun,  (8,87 ha)
Peurajärvi (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun,  (13,7 ha)
Peurajärvi (Karesuando socken, Lappland, 757870-179067), sjö i Kiruna kommun,  (9,03 ha)
Peurajärvi (Karesuando socken, Lappland, 760625-176849), sjö i Kiruna kommun,  (27,3 ha)
Peurajärvi (Karesuando socken, Lappland, 760769-175813), sjö i Kiruna kommun,  (8,92 ha)
Pikku Peurajärvi, sjö i Gällivare kommun,

Se även
Rensjön
Kåddejaure (samiska)

Referenser 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn